Сам — определительное местоимение, употребляется с существительным или личным местоимением при указании на лицо или предмет, лично, непосредственно являющийся источником или объектом действия, состояния (сделай сам, я возьму сам, сам по себе, самиздат).

Населённые пункты

Казахстан 
 Сам (; Кызыласкер) — село в Мангистауской области.

Франция 
 Сам () — коммуна департамента Арьеж.
 Сам () — коммуна департамента Атлантические Пиренеи.

Реки

Россия 
 Сам — река в Ленинградской области, впадающая в озера Софьино (бассейн Волги).

Лаос 
 Сам — одно из названий в Лаосе реки Тю.

Фамилии 
 Сам, Аян-оол Сергеевич (род. 1983) —  народный хоомейжи Республики Тыва.
Сам Ким Ён () (1927) — бывший Президент Республики Корея.
 Сам Ким Ман (1883—1964) — советский рисовод, герой Социалистического Труда.
 Сам Раинси () (род. 1949) — политик в Камбодже.
 Сам, Сидней () (1988) — немецкий футболист.
 Сам, Синан Шамиль () (1974) — турецкий боксёр-профессионал, чемпион мира.
 Сам Чхве (Цой) Ё () (1972—2008) — южнокорейский боксёр-профессионал, чемпион мира.
 Сам, Синан Шамиль (1974—2015) — турецкий боксёр-профессионал, выступавший в супертяжелой категории.
 Сам, Шевваль (род. 1973) — турецкая актриса и эстрадная певица.

Имена 

 Сам I — царь Софены и Коммагены в 260–240 до н. э. из династии Ервандидов.
 Сам II — царь Коммагены в 130–109 до н. э. из династии Ервандидов.
 Сам — у мусульман — сын Нуха (Ноя).

Мифология 
 Сам () — герой древнеперсидской мифологии.

Аббревиатура 
 САМ — завод счётно-аналитических машин имени В. Д. Калмыкова (г. Москва).
 САМ — самолёты конструкции А. С. Москалева (САМ-5, САМ-7, САМ-10, САМ-13).
 САМ () — «Союз арабского Магриба», панарабская организация в Северной Африке.

См. также 

 CAM (значения) — 
 Сами
 Само (значения)
 Сэм
 Димсам — лёгкое китайское блюдо.